Christophe Berra (1965) – sciatore alpino svizzero
 Christophe Berra (1985) – calciatore britannico